Riou bezeichnet:

Personen:
 Alain Riou (1953–2004), französischer Politiker
 Alan Riou (* 1997), französischer Radrennfahrer
 Bernadette Perrin-Riou (* 1955), französische Mathematikerin
 Charlotte-Jeanne Béraud de la Haye de Riou, Marquise de Montesson (1738–1806), französische Adlige und Schriftstellerin
 Édouard Riou (1833–1900), französischer Landschaftsmaler und Illustrator
 Edward Riou (1762–1801), britischer Marineoffizier
 Morgane Riou (* 1986), französische Triathletin
 Panuga Riou (* 1992), englische Badmintonspielerin
 Rémy Riou (* 1987), französischer Fußballspieler
 Rudy Riou (* 1980), französischer Fußballtorwart
 Vincent Riou (* 1972), französischer Segler

Geographische Orte:
 die Île de Riou, eine französische Insel im Mittelmeer